Tute steht für

 Artur de Souza Nascimento (1886–1957), brasilianischer Musiker (Künstlername)
 Ochrea, Nebenblattscheide bei Blütenpflanzen 
 Tröte, ein primitives Blasinstrument 
 Tute (Kartenspiel), spanisches Kartenspiel